Volleyball Champions League 2020/21 steht für:

 Volleyball Champions League 2020/21 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2020/21 (Männer)